Lucio Licinio Lúculo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Licinio Lúculo.— Cónsul en el año 74 a. C. Rival de Pompeyo.
 Lucio Licinio Lúculo (cónsul 151 a. C.).— Cónsul en el año 151 a. C.
 Lucio Licinio Lúculo (edil).— Edil curul en el año 202 a. C.
 Lucio Licinio Lúculo (pretor).— Pretor en el año 104 a. C.